Гайцгори — еврейская фамилия.

 Гайцгори, Владимир Григорьевич (род. 1950) — математик.
 Гайцгори, Денис Владимирович (род. 1973) — математик и педагог, сын В. Г. Гайцгори.
 Гайцгори, Михаил Максович (1938—?) — учёный в области машиностроения, инженер-механик.